Wanfeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wanfeng (socken i Kina, Chongqing), 
 Wanfeng (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar